Темпът на прираст или темпът на растеж (англ. growth rate, simple return, arithmetic return) е статистически, икономически, иконометричен и финансов показател, който показва скоростта, с която един показател нараства или намалява на равни периоди от време. Общият алгебричен вид е следният:
,
където:  е темпът на прираст,  е стойността в началото на периода, а  е стойността в края на периода. В проценти се изразява, като се умножи по 100.

Например, ако населението на една въображаема държава е било 6000 души в края на 2013 г., а в края на 2014 г. то вече е 7000 души, то е имало темп на прираст . Или това са 16,66(6)%.

Статистически показатели